Сен-П'єр () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Реюньйон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9700 км на південний схід від Парижа, 55 км на південь від Сен-Дені.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 26007 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 73526,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Флоран Сінама-Понголь (*1984) — французький футболіст, нападник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Реюньйон

Примітки

Література

Посилання 
 Офіційний сайт міста Сен-П'єр
 сайт Туристичне бюро муніципалітету intercommunal (OTI)Sud

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Реюньйон